Lesmes puede referirse a:

 Lesmes (m. 1097), monje benedictino y santo de origen francés, establecido en Burgos y patrono de esta ciudad;
 Francisco Lesmes (Lesmes I) (1924-2005), futbolista español que jugó principalmente en el Real Valladolid;
 Rafael Lesmes (Lesmes II) (1926-2012), futbolista español que jugó principalmente en el Real Valladolid y en el Real Madrid, hermano del anterior.
 Carlos Lesmes (1958-), juez español, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial.